Брестский замок — замок, существовавший в Бресте до XVIII века, находившийся на территории, ограниченной Бугом и двумя рукавами реки Мухавец.
 Брестский замок — укреплённое сооружение в городе Брест на берегах Пенфельда и Брестского рейда.